

Нижні Карамали — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Нижні Карамали — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан

Див. також 
 Середні Карамали